Federico I (997-1075 ) – conte palatino di Svevia dal 1030 al 1075
 Federico II (?-1162 ) – conte palatino di Svevia dal 1152 al 1162